

Дани сећања 

1420-е пне.